Zwingenberg – città dell'Assia
 Zwingenberg – comune del Baden-Württemberg